Алекса́ндр Га́лицкий:
* Галицкий, Александр Васильевич (1863—1921) — русский шахматный теоретик.
 Галицкий, Александр Владимирович (род. 1955) — советский и российский учёный-предприниматель.
 Галицкий, Саша (Александр) (род. 1957) — российский и израильский художник, организатор творческих кружков в домах престарелых.